Stanley Anderson peut désigner :
 Stanley Anderson (1884-1966), un graveur et aquarelliste britannique ;
 Stanley Anderson (1939-2018), un acteur américain.

Voir aussi 
 Stan Anderson (1933-2018), ex footballeur anglais.